В истории Военно-воздушных сил СССР существовало два 936-х истребительных авиационных полка:

 936-й истребительный авиационный полк
 936-й истребительный авиационный полк ПВО

История переименований 
 936-й истребительный авиационный полк сформирован в период с 23 июня по 28 июля 1942 года в ВВС Дальневосточного фронта в г. Николаевск-на-Амуре по штату 015/134 (две эскадрильи на самолётах И-16, одна на И-15бис). По окончании формирования полк включён в состав вновь сформированной 255-й смешанной авиадивизии ВВС Дальневосточного фронт с дислокацией в городе Оха на острове Сахалин. 20 августа 1958 года полк расформирован.

 936-й истребительный авиационный полк ПВО начал формироваться 26 июня 1943 года в составе 2-й гвардейской истребительной авиадивизии ПВО на аэродроме Бекетовка Сталинградской области по штату 015/325. В марте 1944 года передан в состав ПВО и вошёл во вновь сформированную 123-ю иад ПВО Астраханского района ПВО Восточного фронта ПВО. 17 марта 1945 года переименован в 417-й истребительный авиационный полк.